Серед близько 1100 міст на 1 січня 2017 року їх число 158.

Дані наведено:
 1897 — за переписом населення на 9 лютого,
 1926 — за переписом населення на 17 грудня,
 1939 — за переписом населення на 17 січня,
 1959 — за переписом населення на 15 січня,
 1970 — за переписом населення на 15 січня,
 1979 — за переписом населення на 17 січня,
 1989 — за переписом на 12 січня,
 2002 — за переписом на 9 жовтня,
 за наступні роки — оцінка Федеральної служби державної статистики на 1 січня відповідного року: 2003—2008 , 2009 (всі значення наведено без врахування населених пунктів, що підпорядковуються адміністрації міст).

Кольором виділені центри суб'єктів Російської Федерації.  Жирним виділені центри федеральних округів Російської Федерації

Примітка. Слід зазначити, що Великі Луки, Тобольськ, Зеленодольськ, Магадан, Сарапул, Сєров, Желєзногорськ (Красноярський край), Канськ, Усть-Ілімськ, Глазов, Воткінськ, Ленінськ-Кузнецький,Новотроїцьк, Кисельовськ, Междурєченськ, Ухта та Солікамськ на 1 січня 2017 року не є стотисячниками, проте досягали цього рівня в окремі роки. Великі Луки, Тобольськ, Магадан, Сарапул, Канськ, Усть-Ілімськ, Глазов, Воткінськ, Солікамськ доволі швидко втрачають населення. Зеленодольськ та Сєров мають стабільне населення, але воно менше 100 тисяч осіб. У радянський період (за даними переписів 1979 та 1989 років) ще чотири міста досягали стотисячного населення — Мічурінськ, Анжеро-Судженськ, Усольє-Сибірське та Воркута, але вже за переписом 2002 року і далі вони відчували сильну депопуляцію, і наразі їх населення навіть не перевищує 90 тисяч осіб і продовжує знижуватися, а Воркута взагалі з 115,6 тисяч осіб у 1989 році знизила чисельність населення до 71,4 тисяч осіб на початок 2009 року. У зв'язку з цим у таблиці їх немає. Пушкіно та Желєзногорськ (Курська область) ніколи не досягали стотисячного рівня, проте впевнено до нього рухаються і вже до 2010 року, ймовірно, перейдуть стотисячну межу. З інших міст реальні перспективи повернутися в число стотисячників мають лише Зеленодольськ та, можливо, Тобольськ.

Примітки

Див. також 
 Список міст Росії
 Адміністративний поділ Росії
 Федеральні округи Росії
 Найбільші міста Європи за населенням

Списки:Росія